Art: Dansa com a expressió mitjançant moviments del cos al ritme de la música.
 Poesia: Dansa és un gènere trobadoresc.